Snak (engl. Transkription auch Znak) ist der Familienname folgender Personen:
 Maksim Snak, belarussischer Anwalt und Oppositioneller
 Marina Nikolajewna Snak (* 1961), ehemalige sowjetische und belarussische Rudersportlerin